Pułki (regimenty) piechoty (strzelców) noszące numer „115”:

Wojska Polskiego
 115 Pułk Piechoty (rezerwowy) 1939

Armii Brytyjskiej
 115 Pułk Piechoty im. Księcia Williama 1794-1795

Armii Cesarstwa Niemieckiego
 115 Przyboczny Pułk Piechoty (1 Wielkiego Księstwa Heskiego)

Armii Imperium Rosyjskiej
 115 Wiaziemski Pułk Piechoty generała Nieswietajewa (ros. 115-й пехотный Вяземский генерала Несветаева полк) stacjonował w Rydze, patronem pułku był generał major Piotr Daniłowicz Nieswietajew (ros. Пётр Данилович Несветаев), bohater wojny kaukaskiej